

497001–497100 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 497001 || || 30 d'octubre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#fefefe
| 497002 || || 30 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#d6d6d6
| 497003 || || 29 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#FA8072
| 497004 || || 6 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#fefefe
| 497005 || || 6 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#FA8072
| 497006 || || 31 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#E9E9E9
| 497007 || || 5 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#E9E9E9
| 497008 || || 24 de gener de 2003 || La Silla || A. Boattini, H. Scholl ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#d6d6d6
| 497009 || || 29 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#d6d6d6
| 497010 || || 26 de gener de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#E9E9E9
| 497011 || || 27 de gener de 2003 || Wrightwood || J. W. Young ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#E9E9E9
| 497012 || || 31 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#fefefe
| 497013 || || 26 de febrer de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#E9E9E9
| 497014 || || 6 de març de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#E9E9E9
| 497015 || || 26 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#E9E9E9
| 497016 || || 26 de març de 2003 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#E9E9E9
| 497017 || || 24 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#E9E9E9
| 497018 || || 6 d'abril de 2003 || Bergisch Gladbach || W. Bickel ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#FA8072
| 497019 || || 9 d'abril de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#fefefe
| 497020 || || 24 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#E9E9E9
| 497021 || || 28 d'abril de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#E9E9E9
| 497022 || || 29 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#E9E9E9
| 497023 || || 1 de juny de 2003 || Cerro Tololo || M. W. Buie ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#fefefe
| 497024 || || 19 d'agost de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#FFC2E0
| 497025 || || 24 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=026 bgcolor=#FA8072
| 497026 || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#fefefe
| 497027 || || 25 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#E9E9E9
| 497028 || || 27 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#fefefe
| 497029 || || 30 d'agost de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#E9E9E9
| 497030 || || 26 d'agost de 2003 || Cerro Tololo || M. W. Buie ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#fefefe
| 497031 || || 1 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#FA8072
| 497032 || || 17 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#fefefe
| 497033 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#fefefe
| 497034 || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#fefefe
| 497035 || || 18 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#FA8072
| 497036 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#E9E9E9
| 497037 || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#fefefe
| 497038 || || 17 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#fefefe
| 497039 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#fefefe
| 497040 || || 20 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#E9E9E9
| 497041 || || 21 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#fefefe
| 497042 || || 21 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#E9E9E9
| 497043 || || 20 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#fefefe
| 497044 || || 30 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#E9E9E9
| 497045 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#E9E9E9
| 497046 || || 29 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#E9E9E9
| 497047 || || 29 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#fefefe
| 497048 || || 18 de setembre de 2003 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#FA8072
| 497049 || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#fefefe
| 497050 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#fefefe
| 497051 || || 19 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#fefefe
| 497052 || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#E9E9E9
| 497053 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#E9E9E9
| 497054 || || 20 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#E9E9E9
| 497055 || || 26 de setembre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#E9E9E9
| 497056 || || 26 de setembre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#E9E9E9
| 497057 || || 28 de setembre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#fefefe
| 497058 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#E9E9E9
| 497059 || || 29 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#fefefe
| 497060 || || 1 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#E9E9E9
| 497061 || || 17 d'octubre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#fefefe
| 497062 || || 16 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#fefefe
| 497063 || || 16 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#E9E9E9
| 497064 || || 16 d'octubre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#fefefe
| 497065 || || 18 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#E9E9E9
| 497066 || || 15 d'octubre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#d6d6d6
| 497067 || || 18 d'octubre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#fefefe
| 497068 || || 21 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#fefefe
| 497069 || || 21 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#fefefe
| 497070 || || 24 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#fefefe
| 497071 || || 19 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#fefefe
| 497072 || || 19 d'octubre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#d6d6d6
| 497073 || || 19 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#fefefe
| 497074 || || 22 d'octubre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#E9E9E9
| 497075 || || 23 d'octubre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#fefefe
| 497076 || || 14 de novembre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#fefefe
| 497077 || || 16 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#fefefe
| 497078 || || 20 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#fefefe
| 497079 || || 16 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#fefefe
| 497080 || || 16 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#E9E9E9
| 497081 || || 23 de novembre de 2003 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#fefefe
| 497082 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#fefefe
| 497083 || || 24 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#FA8072
| 497084 || || 20 de novembre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#fefefe
| 497085 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#fefefe
| 497086 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#fefefe
| 497087 || || 30 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#fefefe
| 497088 || || 1 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#d6d6d6
| 497089 || || 21 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#fefefe
| 497090 || || 1 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#FA8072
| 497091 || || 17 de desembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#fefefe
| 497092 || || 20 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#FA8072
| 497093 || || 19 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#FFC2E0
| 497094 || || 10 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || AMO ||  —
|-id=095 bgcolor=#d6d6d6
| 497095 || || 19 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#FFC2E0
| 497096 || || 16 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || AMO ||  —
|-id=097 bgcolor=#d6d6d6
| 497097 || || 17 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#d6d6d6
| 497098 || || 21 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#FA8072
| 497099 || || 29 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#fefefe
| 497100 || || 18 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

497101–497200 

|-bgcolor=#fefefe
| 497101 || || 16 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#d6d6d6
| 497102 || || 28 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#d6d6d6
| 497103 || || 22 de gener de 2004 || Cerro Paranal || Paranal Obs. ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#d6d6d6
| 497104 || || 26 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#d6d6d6
| 497105 || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#d6d6d6
| 497106 || || 28 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#d6d6d6
| 497107 || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#fefefe
| 497108 || || 22 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#d6d6d6
| 497109 || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#d6d6d6
| 497110 || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#d6d6d6
| 497111 || || 17 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#FA8072
| 497112 || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#FFC2E0
| 497113 || || 14 de març de 2004 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=114 bgcolor=#d6d6d6
| 497114 || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#E9E9E9
| 497115 || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#E9E9E9
| 497116 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#FFC2E0
| 497117 || || 20 de març de 2004 || Socorro || LINEAR || APOPHA ||  —
|-id=118 bgcolor=#fefefe
| 497118 || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#d6d6d6
| 497119 || || 23 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#fefefe
| 497120 || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#fefefe
| 497121 || || 13 d'abril de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#d6d6d6
| 497122 || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#E9E9E9
| 497123 || || 16 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#E9E9E9
| 497124 || || 15 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#fefefe
| 497125 || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#E9E9E9
| 497126 || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#E9E9E9
| 497127 || || 14 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#E9E9E9
| 497128 || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#E9E9E9
| 497129 || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#FA8072
| 497130 || || 14 de juliol de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#E9E9E9
| 497131 || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#E9E9E9
| 497132 || || 13 d'agost de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#FA8072
| 497133 || || 14 d'agost de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#E9E9E9
| 497134 || || 21 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#FFC2E0
| 497135 || || 26 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=136 bgcolor=#E9E9E9
| 497136 || || 23 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#E9E9E9
| 497137 || || 3 de setembre de 2004 || Las Cruces || D. S. Dixon ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#FA8072
| 497138 || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#E9E9E9
| 497139 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#fefefe
| 497140 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#E9E9E9
| 497141 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#E9E9E9
| 497142 || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#E9E9E9
| 497143 || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#E9E9E9
| 497144 || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#E9E9E9
| 497145 || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#E9E9E9
| 497146 || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#E9E9E9
| 497147 || || 27 d'agost de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#fefefe
| 497148 || || 21 d'agost de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#fefefe
| 497149 || || 12 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#E9E9E9
| 497150 || || 23 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#E9E9E9
| 497151 || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#E9E9E9
| 497152 || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#fefefe
| 497153 || || 8 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#fefefe
| 497154 || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#E9E9E9
| 497155 || || 27 d'agost de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#E9E9E9
| 497156 || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#E9E9E9
| 497157 || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#E9E9E9
| 497158 || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#E9E9E9
| 497159 || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#E9E9E9
| 497160 || || 11 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#fefefe
| 497161 || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#E9E9E9
| 497162 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#E9E9E9
| 497163 || || 20 d'agost de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#FA8072
| 497164 || || 13 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#E9E9E9
| 497165 || || 15 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#fefefe
| 497166 || || 15 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#E9E9E9
| 497167 || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#FA8072
| 497168 || || 18 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#E9E9E9
| 497169 || || 18 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#E9E9E9
| 497170 || || 17 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#E9E9E9
| 497171 || || 18 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#fefefe
| 497172 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#FA8072
| 497173 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#FFC2E0
| 497174 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || APO ||  —
|-id=175 bgcolor=#fefefe
| 497175 || || 15 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#FFC2E0
| 497176 || || 9 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=177 bgcolor=#E9E9E9
| 497177 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#fefefe
| 497178 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#fefefe
| 497179 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#E9E9E9
| 497180 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#E9E9E9
| 497181 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#E9E9E9
| 497182 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#fefefe
| 497183 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#E9E9E9
| 497184 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#E9E9E9
| 497185 || || 5 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#fefefe
| 497186 || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#E9E9E9
| 497187 || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#E9E9E9
| 497188 || || 17 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#E9E9E9
| 497189 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#E9E9E9
| 497190 || || 8 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#E9E9E9
| 497191 || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#E9E9E9
| 497192 || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#fefefe
| 497193 || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#E9E9E9
| 497194 || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#E9E9E9
| 497195 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#fefefe
| 497196 || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#E9E9E9
| 497197 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#E9E9E9
| 497198 || || 7 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#E9E9E9
| 497199 || || 24 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#E9E9E9
| 497200 || || 17 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

497201–497300 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 497201 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#E9E9E9
| 497202 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#E9E9E9
| 497203 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#E9E9E9
| 497204 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#FA8072
| 497205 || || 21 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#E9E9E9
| 497206 || || 10 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#E9E9E9
| 497207 || || 7 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#E9E9E9
| 497208 || || 4 de novembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#E9E9E9
| 497209 || || 10 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#E9E9E9
| 497210 || || 14 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#E9E9E9
| 497211 || || 15 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#E9E9E9
| 497212 || || 10 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#E9E9E9
| 497213 || || 12 de novembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#E9E9E9
| 497214 || || 13 de novembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#E9E9E9
| 497215 || || 3 de novembre de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#E9E9E9
| 497216 || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#fefefe
| 497217 || || 11 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#fefefe
| 497218 || || 14 de desembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#E9E9E9
| 497219 || || 10 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#E9E9E9
| 497220 || || 3 de novembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#E9E9E9
| 497221 || || 15 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#E9E9E9
| 497222 || || 9 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#E9E9E9
| 497223 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#fefefe
| 497224 || || 6 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#E9E9E9
| 497225 || || 6 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#E9E9E9
| 497226 || || 15 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#fefefe
| 497227 || || 13 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#fefefe
| 497228 || || 7 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#E9E9E9
| 497229 || || 20 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#FA8072
| 497230 || || 4 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#fefefe
| 497231 || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#FFC2E0
| 497232 || || 1 de març de 2005 || Catalina || CSS || APO ||  —
|-id=233 bgcolor=#fefefe
| 497233 || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#fefefe
| 497234 || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#fefefe
| 497235 || || 3 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#FFC2E0
| 497236 || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=237 bgcolor=#fefefe
| 497237 || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#fefefe
| 497238 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#fefefe
| 497239 || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#d6d6d6
| 497240 || || 8 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#fefefe
| 497241 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#d6d6d6
| 497242 || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#d6d6d6
| 497243 || || 14 de febrer de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#fefefe
| 497244 || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#FFC2E0
| 497245 || || 16 de març de 2005 || Catalina || CSS || APOPHA ||  —
|-id=246 bgcolor=#d6d6d6
| 497246 || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#fefefe
| 497247 || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#fefefe
| 497248 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#d6d6d6
| 497249 || || 16 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#fefefe
| 497250 || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#d6d6d6
| 497251 || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#fefefe
| 497252 || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#d6d6d6
| 497253 || || 7 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#d6d6d6
| 497254 || || 4 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#fefefe
| 497255 || || 4 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#d6d6d6
| 497256 || || 9 d'abril de 2005 || Calvin-Rehoboth || Calvin–Rehoboth Obs. ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#FA8072
| 497257 || || 12 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#d6d6d6
| 497258 || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#d6d6d6
| 497259 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#d6d6d6
| 497260 || || 4 de maig de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#d6d6d6
| 497261 || || 7 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#d6d6d6
| 497262 || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#d6d6d6
| 497263 || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#fefefe
| 497264 || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#d6d6d6
| 497265 || || 10 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#fefefe
| 497266 || || 4 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#fefefe
| 497267 || || 10 de maig de 2005 || Cerro Tololo || M. W. Buie ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#d6d6d6
| 497268 || || 11 de maig de 2005 || Cerro Tololo || M. W. Buie ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#fefefe
| 497269 || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#d6d6d6
| 497270 || || 27 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#d6d6d6
| 497271 || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#fefefe
| 497272 || || 3 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#fefefe
| 497273 || || 5 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#d6d6d6
| 497274 || || 10 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#d6d6d6
| 497275 || || 7 de juliol de 2005 || Mauna Kea || C. Veillet ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#d6d6d6
| 497276 || || 30 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#E9E9E9
| 497277 || || 26 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#E9E9E9
| 497278 || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#E9E9E9
| 497279 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#fefefe
| 497280 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#E9E9E9
| 497281 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#E9E9E9
| 497282 || || 28 d'agost de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#d6d6d6
| 497283 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#E9E9E9
| 497284 || || 22 de setembre de 2005 || Uccle || T. Pauwels ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#E9E9E9
| 497285 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#E9E9E9
| 497286 || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#E9E9E9
| 497287 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#E9E9E9
| 497288 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#E9E9E9
| 497289 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#E9E9E9
| 497290 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#E9E9E9
| 497291 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#E9E9E9
| 497292 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#E9E9E9
| 497293 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#E9E9E9
| 497294 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#E9E9E9
| 497295 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#E9E9E9
| 497296 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#E9E9E9
| 497297 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#E9E9E9
| 497298 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#E9E9E9
| 497299 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#E9E9E9
| 497300 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

497301–497400 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 497301 || || 3 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#E9E9E9
| 497302 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#E9E9E9
| 497303 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#E9E9E9
| 497304 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#E9E9E9
| 497305 || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#E9E9E9
| 497306 || || 27 de setembre de 2005 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#fefefe
| 497307 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#E9E9E9
| 497308 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#fefefe
| 497309 || || 4 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#E9E9E9
| 497310 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#E9E9E9
| 497311 || || 4 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#E9E9E9
| 497312 || || 3 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#E9E9E9
| 497313 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#E9E9E9
| 497314 || || 6 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#E9E9E9
| 497315 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#E9E9E9
| 497316 || || 7 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#E9E9E9
| 497317 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#E9E9E9
| 497318 || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#E9E9E9
| 497319 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#E9E9E9
| 497320 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#E9E9E9
| 497321 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#E9E9E9
| 497322 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#E9E9E9
| 497323 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#E9E9E9
| 497324 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#E9E9E9
| 497325 || || 8 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#E9E9E9
| 497326 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#E9E9E9
| 497327 || || 9 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#E9E9E9
| 497328 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#E9E9E9
| 497329 || || 2 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#E9E9E9
| 497330 || || 9 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#E9E9E9
| 497331 || || 3 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#E9E9E9
| 497332 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#E9E9E9
| 497333 || || 22 d'octubre de 2005 || Junk Bond || D. Healy ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#E9E9E9
| 497334 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#E9E9E9
| 497335 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#E9E9E9
| 497336 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#E9E9E9
| 497337 || || 23 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#E9E9E9
| 497338 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#E9E9E9
| 497339 || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#E9E9E9
| 497340 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#E9E9E9
| 497341 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#E9E9E9
| 497342 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#E9E9E9
| 497343 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#E9E9E9
| 497344 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#E9E9E9
| 497345 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#E9E9E9
| 497346 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#E9E9E9
| 497347 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#E9E9E9
| 497348 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#E9E9E9
| 497349 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#E9E9E9
| 497350 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#E9E9E9
| 497351 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#E9E9E9
| 497352 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#E9E9E9
| 497353 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#E9E9E9
| 497354 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#E9E9E9
| 497355 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#E9E9E9
| 497356 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#E9E9E9
| 497357 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#E9E9E9
| 497358 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#E9E9E9
| 497359 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#E9E9E9
| 497360 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#E9E9E9
| 497361 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#E9E9E9
| 497362 || || 28 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#E9E9E9
| 497363 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#E9E9E9
| 497364 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#E9E9E9
| 497365 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#E9E9E9
| 497366 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#E9E9E9
| 497367 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#E9E9E9
| 497368 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#E9E9E9
| 497369 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#E9E9E9
| 497370 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#E9E9E9
| 497371 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#E9E9E9
| 497372 || || 29 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#E9E9E9
| 497373 || || 29 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#E9E9E9
| 497374 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#E9E9E9
| 497375 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#E9E9E9
| 497376 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#E9E9E9
| 497377 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#E9E9E9
| 497378 || || 28 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#E9E9E9
| 497379 || || 28 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#E9E9E9
| 497380 || || 28 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#d6d6d6
| 497381 || || 29 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#E9E9E9
| 497382 || || 9 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#d6d6d6
| 497383 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#E9E9E9
| 497384 || || 30 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#E9E9E9
| 497385 || || 28 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#E9E9E9
| 497386 || || 30 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#E9E9E9
| 497387 || || 1 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#E9E9E9
| 497388 || || 1 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#E9E9E9
| 497389 || || 2 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#E9E9E9
| 497390 || || 5 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#E9E9E9
| 497391 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#E9E9E9
| 497392 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#E9E9E9
| 497393 || || 6 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#E9E9E9
| 497394 || || 2 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#E9E9E9
| 497395 || || 6 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#E9E9E9
| 497396 || || 10 de novembre de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#E9E9E9
| 497397 || || 11 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#E9E9E9
| 497398 || || 14 de novembre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#E9E9E9
| 497399 || || 10 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#E9E9E9
| 497400 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

497401–497500 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 497401 || || 10 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#E9E9E9
| 497402 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#E9E9E9
| 497403 || || 21 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#E9E9E9
| 497404 || || 3 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#E9E9E9
| 497405 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#E9E9E9
| 497406 || || 21 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#E9E9E9
| 497407 || || 21 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#E9E9E9
| 497408 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#E9E9E9
| 497409 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#E9E9E9
| 497410 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#E9E9E9
| 497411 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#E9E9E9
| 497412 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#E9E9E9
| 497413 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#E9E9E9
| 497414 || || 26 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#E9E9E9
| 497415 || || 28 de novembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#E9E9E9
| 497416 || || 29 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#E9E9E9
| 497417 || || 28 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#E9E9E9
| 497418 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#E9E9E9
| 497419 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#E9E9E9
| 497420 || || 26 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#E9E9E9
| 497421 || || 28 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#E9E9E9
| 497422 || || 29 de novembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#E9E9E9
| 497423 || || 29 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#E9E9E9
| 497424 || || 30 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#E9E9E9
| 497425 || || 1 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#E9E9E9
| 497426 || || 1 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#fefefe
| 497427 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#E9E9E9
| 497428 || || 3 de novembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#E9E9E9
| 497429 || || 2 de desembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#E9E9E9
| 497430 || || 2 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#E9E9E9
| 497431 || || 2 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#E9E9E9
| 497432 || || 2 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#E9E9E9
| 497433 || || 3 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#E9E9E9
| 497434 || || 5 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#E9E9E9
| 497435 || || 29 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#E9E9E9
| 497436 || || 10 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#E9E9E9
| 497437 || || 1 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#E9E9E9
| 497438 || || 1 de desembre de 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#E9E9E9
| 497439 || || 22 de desembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#E9E9E9
| 497440 || || 25 d'agost de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#E9E9E9
| 497441 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#E9E9E9
| 497442 || || 3 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#fefefe
| 497443 || || 7 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#E9E9E9
| 497444 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#E9E9E9
| 497445 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#E9E9E9
| 497446 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#E9E9E9
| 497447 || || 4 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#fefefe
| 497448 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#E9E9E9
| 497449 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#E9E9E9
| 497450 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#E9E9E9
| 497451 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#E9E9E9
| 497452 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#E9E9E9
| 497453 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#E9E9E9
| 497454 || || 26 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#E9E9E9
| 497455 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#E9E9E9
| 497456 || || 5 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#E9E9E9
| 497457 || || 25 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#E9E9E9
| 497458 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#E9E9E9
| 497459 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#fefefe
| 497460 || || 26 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#E9E9E9
| 497461 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#E9E9E9
| 497462 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#E9E9E9
| 497463 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#fefefe
| 497464 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#E9E9E9
| 497465 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#E9E9E9
| 497466 || || 26 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#E9E9E9
| 497467 || || 28 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#E9E9E9
| 497468 || || 28 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#E9E9E9
| 497469 || || 28 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#E9E9E9
| 497470 || || 29 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#d6d6d6
| 497471 || || 29 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#E9E9E9
| 497472 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#E9E9E9
| 497473 || || 31 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#E9E9E9
| 497474 || || 29 de desembre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#E9E9E9
| 497475 || || 29 de desembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#E9E9E9
| 497476 || || 24 de desembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#E9E9E9
| 497477 || || 2 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#E9E9E9
| 497478 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#E9E9E9
| 497479 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#E9E9E9
| 497480 || || 2 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#E9E9E9
| 497481 || || 30 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#E9E9E9
| 497482 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#FA8072
| 497483 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#E9E9E9
| 497484 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#E9E9E9
| 497485 || || 27 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#E9E9E9
| 497486 || || 2 de gener de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#E9E9E9
| 497487 || || 5 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#E9E9E9
| 497488 || || 6 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#E9E9E9
| 497489 || || 2 de gener de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#E9E9E9
| 497490 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#E9E9E9
| 497491 || || 10 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#fefefe
| 497492 || || 5 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#E9E9E9
| 497493 || || 5 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#E9E9E9
| 497494 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#E9E9E9
| 497495 || || 9 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#E9E9E9
| 497496 || || 6 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#E9E9E9
| 497497 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#E9E9E9
| 497498 || || 7 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#E9E9E9
| 497499 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#E9E9E9
| 497500 || || 30 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

497501–497600 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 497501 || || 5 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#E9E9E9
| 497502 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#FA8072
| 497503 || || 21 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#FA8072
| 497504 || || 22 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#E9E9E9
| 497505 || || 22 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#E9E9E9
| 497506 || || 23 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#E9E9E9
| 497507 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#E9E9E9
| 497508 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#E9E9E9
| 497509 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#E9E9E9
| 497510 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#E9E9E9
| 497511 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#E9E9E9
| 497512 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#E9E9E9
| 497513 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#E9E9E9
| 497514 || || 23 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#E9E9E9
| 497515 || || 27 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#fefefe
| 497516 || || 23 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#E9E9E9
| 497517 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#E9E9E9
| 497518 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#E9E9E9
| 497519 || || 25 de desembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#d6d6d6
| 497520 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#fefefe
| 497521 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#E9E9E9
| 497522 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#E9E9E9
| 497523 || || 28 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#E9E9E9
| 497524 || || 22 de gener de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#fefefe
| 497525 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#E9E9E9
| 497526 || || 26 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#E9E9E9
| 497527 || || 28 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#fefefe
| 497528 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#fefefe
| 497529 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#E9E9E9
| 497530 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#E9E9E9
| 497531 || || 5 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#E9E9E9
| 497532 || || 5 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#E9E9E9
| 497533 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#fefefe
| 497534 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#fefefe
| 497535 || || 21 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#E9E9E9
| 497536 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#E9E9E9
| 497537 || || 4 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#E9E9E9
| 497538 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#E9E9E9
| 497539 || || 23 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#E9E9E9
| 497540 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#fefefe
| 497541 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#E9E9E9
| 497542 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#E9E9E9
| 497543 || || 24 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#E9E9E9
| 497544 || || 2 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#E9E9E9
| 497545 || || 4 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#fefefe
| 497546 || || 17 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#fefefe
| 497547 || || 7 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#fefefe
| 497548 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#E9E9E9
| 497549 || || 20 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#E9E9E9
| 497550 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#E9E9E9
| 497551 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#E9E9E9
| 497552 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#E9E9E9
| 497553 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#E9E9E9
| 497554 || || 24 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#fefefe
| 497555 || || 25 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#E9E9E9
| 497556 || || 25 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#fefefe
| 497557 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#E9E9E9
| 497558 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#E9E9E9
| 497559 || || 28 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#E9E9E9
| 497560 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#E9E9E9
| 497561 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#fefefe
| 497562 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#E9E9E9
| 497563 || || 25 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#E9E9E9
| 497564 || || 25 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#E9E9E9
| 497565 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#E9E9E9
| 497566 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#E9E9E9
| 497567 || || 27 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#E9E9E9
| 497568 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#fefefe
| 497569 || || 27 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#E9E9E9
| 497570 || || 27 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#E9E9E9
| 497571 || || 26 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#E9E9E9
| 497572 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#E9E9E9
| 497573 || || 8 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#E9E9E9
| 497574 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#E9E9E9
| 497575 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#E9E9E9
| 497576 || || 21 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#fefefe
| 497577 || || 20 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#FA8072
| 497578 || || 23 de març de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#fefefe
| 497579 || || 24 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#E9E9E9
| 497580 || || 7 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#fefefe
| 497581 || || 7 d'abril de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#E9E9E9
| 497582 || || 19 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#E9E9E9
| 497583 || || 19 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#d6d6d6
| 497584 || || 20 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#fefefe
| 497585 || || 20 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#FA8072
| 497586 || || 24 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#d6d6d6
| 497587 || || 24 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#fefefe
| 497588 || || 25 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#E9E9E9
| 497589 || || 29 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#d6d6d6
| 497590 || || 21 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#d6d6d6
| 497591 || || 24 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#d6d6d6
| 497592 || || 4 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#d6d6d6
| 497593 || || 1 de maig de 2006 || Mauna Kea || P. A. Wiegert ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#fefefe
| 497594 || || 19 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#d6d6d6
| 497595 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#d6d6d6
| 497596 || || 4 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#fefefe
| 497597 || || 20 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#fefefe
| 497598 || || 19 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#d6d6d6
| 497599 || || 7 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#fefefe
| 497600 || || 8 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

497601–497700 

|-bgcolor=#fefefe
| 497601 || || 23 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#d6d6d6
| 497602 || || 9 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#fefefe
| 497603 || || 3 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#fefefe
| 497604 || || 31 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#d6d6d6
| 497605 || || 20 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#d6d6d6
| 497606 || || 24 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#d6d6d6
| 497607 || || 21 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#fefefe
| 497608 || || 12 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#fefefe
| 497609 || || 12 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#fefefe
| 497610 || || 24 de juny de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#d6d6d6
| 497611 || || 14 d'agost de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#d6d6d6
| 497612 || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#d6d6d6
| 497613 || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#FA8072
| 497614 || || 21 de juliol de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#fefefe
| 497615 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#FA8072
| 497616 || || 16 d'agost de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#fefefe
| 497617 || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#d6d6d6
| 497618 || || 16 d'agost de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#B88A00
| 497619 || || 19 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || inusual ||  —
|-id=620 bgcolor=#fefefe
| 497620 || || 21 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#fefefe
| 497621 || || 22 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#d6d6d6
| 497622 || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#fefefe
| 497623 || || 22 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#fefefe
| 497624 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#fefefe
| 497625 || || 24 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#FFC2E0
| 497626 || || 29 d'agost de 2006 || Catalina || CSS || APO ||  —
|-id=627 bgcolor=#fefefe
| 497627 || || 16 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#d6d6d6
| 497628 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#fefefe
| 497629 || || 28 d'agost de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#fefefe
| 497630 || || 27 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#d6d6d6
| 497631 || || 24 d'agost de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#fefefe
| 497632 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#d6d6d6
| 497633 || || 29 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#d6d6d6
| 497634 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#d6d6d6
| 497635 || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#d6d6d6
| 497636 || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#d6d6d6
| 497637 || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#fefefe
| 497638 || || 14 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#fefefe
| 497639 || || 12 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#fefefe
| 497640 || || 28 d'agost de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#d6d6d6
| 497641 || || 30 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#d6d6d6
| 497642 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#fefefe
| 497643 || || 28 d'agost de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#d6d6d6
| 497644 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#d6d6d6
| 497645 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#fefefe
| 497646 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#fefefe
| 497647 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#d6d6d6
| 497648 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#d6d6d6
| 497649 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#fefefe
| 497650 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#d6d6d6
| 497651 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#fefefe
| 497652 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#d6d6d6
| 497653 || || 21 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#fefefe
| 497654 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#d6d6d6
| 497655 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#d6d6d6
| 497656 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#fefefe
| 497657 || || 29 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#fefefe
| 497658 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#fefefe
| 497659 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#fefefe
| 497660 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#fefefe
| 497661 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#d6d6d6
| 497662 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#fefefe
| 497663 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#fefefe
| 497664 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#fefefe
| 497665 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#fefefe
| 497666 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#fefefe
| 497667 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#d6d6d6
| 497668 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#d6d6d6
| 497669 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#d6d6d6
| 497670 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#d6d6d6
| 497671 || || 11 de setembre de 2006 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#fefefe
| 497672 || || 14 de setembre de 2006 || Mauna Kea || J. Masiero ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#fefefe
| 497673 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#d6d6d6
| 497674 || || 16 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#d6d6d6
| 497675 || || 16 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#FA8072
| 497676 || || 16 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#d6d6d6
| 497677 || || 17 de setembre de 2006 || Vail-Jarnac || Jarnac Obs. ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#fefefe
| 497678 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#d6d6d6
| 497679 || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#d6d6d6
| 497680 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#fefefe
| 497681 || || 16 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#fefefe
| 497682 || || 16 de setembre de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#fefefe
| 497683 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#d6d6d6
| 497684 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#d6d6d6
| 497685 || || 28 d'agost de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#d6d6d6
| 497686 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#d6d6d6
| 497687 || || 25 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#d6d6d6
| 497688 || || 29 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#d6d6d6
| 497689 || || 16 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#fefefe
| 497690 || || 19 de setembre de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#fefefe
| 497691 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#fefefe
| 497692 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#d6d6d6
| 497693 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#d6d6d6
| 497694 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#fefefe
| 497695 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#d6d6d6
| 497696 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#d6d6d6
| 497697 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#d6d6d6
| 497698 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#fefefe
| 497699 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#d6d6d6
| 497700 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

497701–497800 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 497701 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#fefefe
| 497702 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#fefefe
| 497703 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#fefefe
| 497704 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#d6d6d6
| 497705 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#fefefe
| 497706 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#fefefe
| 497707 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#fefefe
| 497708 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#d6d6d6
| 497709 || || 19 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#fefefe
| 497710 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#d6d6d6
| 497711 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#d6d6d6
| 497712 || || 23 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#d6d6d6
| 497713 || || 24 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#d6d6d6
| 497714 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#fefefe
| 497715 || || 18 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#d6d6d6
| 497716 || || 18 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#d6d6d6
| 497717 || || 20 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#fefefe
| 497718 || || 16 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#d6d6d6
| 497719 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#fefefe
| 497720 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#d6d6d6
| 497721 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#d6d6d6
| 497722 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#fefefe
| 497723 || || 24 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#d6d6d6
| 497724 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#fefefe
| 497725 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#d6d6d6
| 497726 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#d6d6d6
| 497727 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#d6d6d6
| 497728 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#d6d6d6
| 497729 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#fefefe
| 497730 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#fefefe
| 497731 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#fefefe
| 497732 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#d6d6d6
| 497733 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#d6d6d6
| 497734 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#d6d6d6
| 497735 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#d6d6d6
| 497736 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#fefefe
| 497737 || || 18 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#fefefe
| 497738 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#d6d6d6
| 497739 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#d6d6d6
| 497740 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#fefefe
| 497741 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#fefefe
| 497742 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#d6d6d6
| 497743 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#d6d6d6
| 497744 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#d6d6d6
| 497745 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#d6d6d6
| 497746 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#d6d6d6
| 497747 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#fefefe
| 497748 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#fefefe
| 497749 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#d6d6d6
| 497750 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#fefefe
| 497751 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#d6d6d6
| 497752 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#d6d6d6
| 497753 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#d6d6d6
| 497754 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#fefefe
| 497755 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#fefefe
| 497756 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#fefefe
| 497757 || || 29 de setembre de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#fefefe
| 497758 || || 26 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#d6d6d6
| 497759 || || 29 de setembre de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#fefefe
| 497760 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#fefefe
| 497761 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#d6d6d6
| 497762 || || 17 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#d6d6d6
| 497763 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#d6d6d6
| 497764 || || 19 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#fefefe
| 497765 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#d6d6d6
| 497766 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#d6d6d6
| 497767 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#d6d6d6
| 497768 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#fefefe
| 497769 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#fefefe
| 497770 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#d6d6d6
| 497771 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#d6d6d6
| 497772 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#d6d6d6
| 497773 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#d6d6d6
| 497774 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#fefefe
| 497775 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#fefefe
| 497776 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#fefefe
| 497777 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#fefefe
| 497778 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#d6d6d6
| 497779 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#d6d6d6
| 497780 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#fefefe
| 497781 || || 30 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#fefefe
| 497782 || || 16 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#d6d6d6
| 497783 || || 28 de setembre de 2006 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#d6d6d6
| 497784 || || 29 de setembre de 2006 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#d6d6d6
| 497785 || || 29 de setembre de 2006 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#C2FFFF
| 497786 || || 30 de setembre de 2006 || Apache Point || A. C. Becker || L4 ||  —
|-id=787 bgcolor=#d6d6d6
| 497787 || || 30 de setembre de 2006 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#fefefe
| 497788 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#d6d6d6
| 497789 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#fefefe
| 497790 || || 19 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#d6d6d6
| 497791 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#d6d6d6
| 497792 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#d6d6d6
| 497793 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#d6d6d6
| 497794 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#d6d6d6
| 497795 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#fefefe
| 497796 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#d6d6d6
| 497797 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#fefefe
| 497798 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#d6d6d6
| 497799 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#fefefe
| 497800 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

497801–497900 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 497801 || || 11 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#d6d6d6
| 497802 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#d6d6d6
| 497803 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#d6d6d6
| 497804 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#d6d6d6
| 497805 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#d6d6d6
| 497806 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#fefefe
| 497807 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#d6d6d6
| 497808 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#d6d6d6
| 497809 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#d6d6d6
| 497810 || || 11 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#d6d6d6
| 497811 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#d6d6d6
| 497812 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#d6d6d6
| 497813 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#d6d6d6
| 497814 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#d6d6d6
| 497815 || || 15 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#fefefe
| 497816 || || 15 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#fefefe
| 497817 || || 15 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#d6d6d6
| 497818 || || 15 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#d6d6d6
| 497819 || || 3 d'octubre de 2006 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#d6d6d6
| 497820 || || 12 d'octubre de 2006 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#fefefe
| 497821 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#d6d6d6
| 497822 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#d6d6d6
| 497823 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#d6d6d6
| 497824 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#d6d6d6
| 497825 || || 11 d'octubre de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#d6d6d6
| 497826 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#fefefe
| 497827 || || 23 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#d6d6d6
| 497828 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#E9E9E9
| 497829 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#fefefe
| 497830 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#d6d6d6
| 497831 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#d6d6d6
| 497832 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#fefefe
| 497833 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#d6d6d6
| 497834 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#fefefe
| 497835 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#fefefe
| 497836 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#d6d6d6
| 497837 || || 17 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#d6d6d6
| 497838 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#d6d6d6
| 497839 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#d6d6d6
| 497840 || || 17 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#d6d6d6
| 497841 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#fefefe
| 497842 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#fefefe
| 497843 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#d6d6d6
| 497844 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#d6d6d6
| 497845 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#d6d6d6
| 497846 || || 17 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#d6d6d6
| 497847 || || 3 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#d6d6d6
| 497848 || || 17 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#d6d6d6
| 497849 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#d6d6d6
| 497850 || || 28 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#d6d6d6
| 497851 || || 18 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#fefefe
| 497852 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#d6d6d6
| 497853 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#d6d6d6
| 497854 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#d6d6d6
| 497855 || || 24 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#d6d6d6
| 497856 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#d6d6d6
| 497857 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#d6d6d6
| 497858 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#fefefe
| 497859 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#fefefe
| 497860 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#fefefe
| 497861 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#d6d6d6
| 497862 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#d6d6d6
| 497863 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#d6d6d6
| 497864 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#fefefe
| 497865 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#d6d6d6
| 497866 || || 15 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#d6d6d6
| 497867 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#fefefe
| 497868 || || 26 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#d6d6d6
| 497869 || || 28 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#fefefe
| 497870 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#fefefe
| 497871 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#fefefe
| 497872 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#d6d6d6
| 497873 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#d6d6d6
| 497874 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#d6d6d6
| 497875 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#d6d6d6
| 497876 || || 20 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#d6d6d6
| 497877 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#d6d6d6
| 497878 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#d6d6d6
| 497879 || || 16 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#fefefe
| 497880 || || 20 d'octubre de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#fefefe
| 497881 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#fefefe
| 497882 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#fefefe
| 497883 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#d6d6d6
| 497884 || || 27 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#fefefe
| 497885 || || 28 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#fefefe
| 497886 || || 27 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#FA8072
| 497887 || || 27 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#d6d6d6
| 497888 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#fefefe
| 497889 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#d6d6d6
| 497890 || || 28 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#d6d6d6
| 497891 || || 30 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#fefefe
| 497892 || || 28 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#fefefe
| 497893 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#d6d6d6
| 497894 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#d6d6d6
| 497895 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#fefefe
| 497896 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#d6d6d6
| 497897 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#d6d6d6
| 497898 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || M. W. Buie ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#fefefe
| 497899 || || 21 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#fefefe
| 497900 || || 18 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

497901–498000 

|-bgcolor=#fefefe
| 497901 || || 21 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#fefefe
| 497902 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#fefefe
| 497903 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#fefefe
| 497904 || || 27 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#fefefe
| 497905 || || 1 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#fefefe
| 497906 || || 9 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#fefefe
| 497907 || || 9 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#fefefe
| 497908 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#fefefe
| 497909 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#fefefe
| 497910 || || 21 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#fefefe
| 497911 || || 12 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#d6d6d6
| 497912 || || 13 de novembre de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#d6d6d6
| 497913 || || 9 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#d6d6d6
| 497914 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#d6d6d6
| 497915 || || 23 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#fefefe
| 497916 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#fefefe
| 497917 || || 22 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#fefefe
| 497918 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#d6d6d6
| 497919 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#E9E9E9
| 497920 || || 31 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#d6d6d6
| 497921 || || 13 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#fefefe
| 497922 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#d6d6d6
| 497923 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#d6d6d6
| 497924 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#fefefe
| 497925 || || 31 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#d6d6d6
| 497926 || || 19 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#fefefe
| 497927 || || 1 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#d6d6d6
| 497928 || || 15 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#fefefe
| 497929 || || 27 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#d6d6d6
| 497930 || || 23 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#fefefe
| 497931 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#fefefe
| 497932 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#fefefe
| 497933 || || 23 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#fefefe
| 497934 || || 16 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#d6d6d6
| 497935 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#d6d6d6
| 497936 || || 16 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#fefefe
| 497937 || || 19 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#fefefe
| 497938 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#fefefe
| 497939 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#fefefe
| 497940 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#fefefe
| 497941 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#fefefe
| 497942 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#fefefe
| 497943 || || 27 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#fefefe
| 497944 || || 23 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#d6d6d6
| 497945 || || 20 de novembre de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#d6d6d6
| 497946 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#fefefe
| 497947 || || 20 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#E9E9E9
| 497948 || || 20 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#fefefe
| 497949 || || 22 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#d6d6d6
| 497950 || || 24 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#fefefe
| 497951 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#d6d6d6
| 497952 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#E9E9E9
| 497953 || || 27 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#d6d6d6
| 497954 || || 31 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#fefefe
| 497955 || || 1 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#fefefe
| 497956 || || 11 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#E9E9E9
| 497957 || || 11 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#fefefe
| 497958 || || 11 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#d6d6d6
| 497959 || || 15 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#d6d6d6
| 497960 || || 23 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#E9E9E9
| 497961 || || 23 de desembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#E9E9E9
| 497962 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#E9E9E9
| 497963 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#E9E9E9
| 497964 || || 10 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#E9E9E9
| 497965 || || 16 de gener de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#E9E9E9
| 497966 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#E9E9E9
| 497967 || || 24 de gener de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#E9E9E9
| 497968 || || 24 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#E9E9E9
| 497969 || || 8 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#E9E9E9
| 497970 || || 24 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#E9E9E9
| 497971 || || 22 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#E9E9E9
| 497972 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#E9E9E9
| 497973 || || 17 de gener de 2007 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#fefefe
| 497974 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#d6d6d6
| 497975 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#E9E9E9
| 497976 || || 8 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#fefefe
| 497977 || || 9 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#E9E9E9
| 497978 || || 25 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#E9E9E9
| 497979 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#E9E9E9
| 497980 || || 27 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#E9E9E9
| 497981 || || 9 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#E9E9E9
| 497982 || || 9 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#E9E9E9
| 497983 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#E9E9E9
| 497984 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#E9E9E9
| 497985 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#E9E9E9
| 497986 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#E9E9E9
| 497987 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#E9E9E9
| 497988 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#E9E9E9
| 497989 || || 10 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#E9E9E9
| 497990 || || 17 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#E9E9E9
| 497991 || || 17 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#E9E9E9
| 497992 || || 21 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#fefefe
| 497993 || || 21 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#E9E9E9
| 497994 || || 23 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#E9E9E9
| 497995 || || 25 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#E9E9E9
| 497996 || || 22 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#E9E9E9
| 497997 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#E9E9E9
| 497998 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#E9E9E9
| 497999 || || 12 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#fefefe
| 498000 || || 6 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (495001)-(500000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (490001-500000)